Localidades do Brasil
 Manoel Domingos (Coronel Fabriciano) — bairro em Minas Gerais
 Manoel Domingos (Pau dos Ferros) — bairro no Rio Grande do Norte

Pessoas
 Manoel Domingos Neto — historiador, escritor e político brasileiro